Rówienka – polana w Pieninach
 Rówienka – przełęcz na Pogórzu Ciężkowickim
 Rówienka – szczyt w Karkonoszach